Chlodwig I – król Franków 481-511
 Chlodwig II – król Franków 639-655 
 Chlodwig III – król Franków w Austrazji 675-676 
 Chlodwig IV – król Franków 691-695